Volksopposition kann bezeichnen:
 Wahlgemeinschaft Österreichische Volksopposition, ein Wahlbündnis der Kommunistischen Partei Österreichs, der Sozialistischen Arbeiterpartei und der Demokratischen Union bei der Nationalratswahl 1953
 Block Volksopposition, ukrainisches Wahlbündnis bei den Parlamentswahlen 2006